Belinda Bauer peut désigner :
 Belinda Bauer (1950-), actrice australienne ;
 Belinda Bauer (1962-), romancière britannique.